Barra Bonita (Santa Catarina) — município do estado brasileiro de Santa Catarina
Barra Bonita (São Paulo) — município do estado brasileiro de São Paulo
Recreio dos Bandeirantes — sub-bairro da cidade do Rio de janeiro, também chamado de Barra Bonita
UHE Barra Bonita — usina hidrelétrica no rio Tietê, próxima ao município homônimo no estado brasileiro de São Paulo

Desambiguação